La Teuleria (Biosca), masia de Biosca, a la Segarra
 La Teuleria (Sant Quirze Safaja), bòbila de Sant Quirze, al Moianès
 La Teuleria de Postils, masia de Navès, al Solsonès
 La Teuleria (Castellterçol), masia de Castelltersol, al Moianès
 La Teuleria (Santa Coloma Sasserra), masia de Castellcir, al moianès